

Toponymie

 Bobrek est un quartier de la ville de Bytom
 Bobrek est un arrondissement de la ville de Cieszyn
 Bobrek , village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Bobrek, camp de travail nazi pendant la Seconde Guerre mondiale
 Bobrek , village dans la voïvodie de Mazovie
 Bobrek , village dans la voïvodie des Basses-Carpates